Beizhili ou Pé-Tché-Li (北直隶, hanyu pinyin běizhílì) est l'ancienne dénomination de :
 l'ancienne province chinoise du Zhili du Nord, qui s'étendait principalement sur l'actuel Hebei,
 le golfe ou la mer de Bohai, faisant partie de la mer Jaune.